Vinbärsgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vinbärsgrund, Vörå, Österbotten,  (2 ha)
 Vinbärsgrund, Vasa, Österbotten,  (1 ha)
 Vinbärsgrund, Björneborg, Satakunta,  (1 ha)

Se även
Vinbärsgrundet
Vinbärigrundet
Vinbärsören